Люсинда Уильямс:
 Уильямс, Люсинда (1953) — американская певица.
 Уильямс, Люсинда (1937) — американская легкоатлетка.